La gara di Fioretto a squadre femminile all'interno del Campionato mondiale di scherma 2014 si è svolta il 22 luglio 2014.

La vittoria è andata all'Italia, campione olimpico e mondiale in carica, che ha battuto in finale la Russia. La medaglia di bronzo è stata vinta dalla Francia che ha battuto nella finale per il 3º posto la Corea del Sud.

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Tabelloni dei piazzati

Tabellone 5º-8º posto

Tabellone 9º-16º posto

Tabellone 13º-16º posto

Collegamenti esterni
 

Campionati mondiali di scherma 2014